Solar puede referirse a:

Astronomía 
 Lo relativo al Sol, la estrella del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra.

Historia 
 Solar, linaje o descendencia noble.
 Casa solar o solar del linaje, primera casa donde una persona portó un apellido genealógico.

Personas 
 Solar, cantante surcoreana miembro del grupo Mamamoo.
 Alberto del Solar   
 Amador del Solar Cárdenas   
 Amelia Solar de Claro, poetisa , dramaturga y ensayista chilena
 Bernardo del Solar Marín   
 Buenaventura Solar   
 Cecilia Martínez del Solar   
 David Solar   
 Domingo Amunátegui Solar   
 Félix del Solar Valdés  
 Fernando del Solar   
 Francisco de Borja Solar   
 Gabriela Pérez del Solar
 Hernán del Solar   
 José Camilo del Solar   
 José Guerrero del Solar   
 José Guillermo del Solar   
 José María del Solar Victoriano   
 José Miguel del Solar Marín   
 Josué Smith Solar   
 Juan José del Solar Bardelli   
 Julio Silva Solar   
 Lourdes Mendoza del Solar   
 Lucio García del Solar   
 Luis Claro Solar   
 Manuel María Aldunate Solar   
 Manuel Vicente del Solar Gavaz   
 Mariafe Artacho del Solar, voleibolista australiana   
 Matías del Solar   
 Mercedes Marín del Solar   
 Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari   
 Oscar Cifuentes Solar, ministro de Estado en la República Socialista de Chile
 Óscar del Solar
 Pedro Alejandrino del Solar
 Ramón Rodríguez del Solar
 Ruperto Pinochet Solar
 Salvador del Solar
 Xul Solar

Tecnología 
 Energía solar, utilización de la energía proveniente del sol; por extensión cualquier aparato que funcione con energía solar.
 Panel solar o módulo solar, dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento.

Urbanismo 
 Solar edificable, un terreno en el que se puede construir.

Otros usos 
 Solar, novela de Ian McEwan.
 Solar, grupo chileno de rock.
 Sölar, grupo español de rock.
 Solar, planeta ficticio en el universo de Star Fox.
 Solar Software Libre Argentina, asociación argentina que promueve el Software Libre.
 Dios solar, el Sol como deidad venerada en muchas civilizaciones.
 Solar banda guatemalteca de rock psicodélico.

Enlaces externos